

Geografia

Itália 
 Isola Sant'Antonio — comuna do Piemonte
 Sant'Antonio Abate — comuna da Campânia
 Aci Sant'Antonio — comuna da Sicília
 Villa Sant'Antonio — comuna da Sardenha
 Rocchetta Sant'Antonio — comuna da Apúlia
 Sant'Antonio di Gallura — comuna da Sardenha

Suíça 
 Sant'Antonio — comuna do Ticino

Outros 
 Santantônio —  equipamento de segurança usado em automóveis

Desambiguações de topônimos